Г может означать:

 Г, г — 4-я буква всех славянских и большинства прочих кириллических алфавитов..
 Г — фантастическая повесть Андрея Саломатова, 1997 год.
 Г (паровоз)
 Г (паровоз, Николаевская железная дорога)
 Г — тип вагонов метро.
 г — русское обозначение в системе единиц СГС для грамм.

См. также 
 Г17+ () — правоцентристская (либерально-консервативная) политическая партия в Сербии.
 G (значения)
 Гамма — 3-я буква греческого алфавита.